Schiemond (haven), een haven van Rotterdam
Schiemond (wijk), een wijk in Rotterdam